BRG steht als Abkürzung für:
 Betriebsrätegesetz von 1920 bis 1934 in Deutschland gültig, schaffte für Betriebe ab einer Größe von zwanzig Beschäftigten die Verpflichtung, Betriebsräte wählen zu lassen
 Bundesrealgymnasium, eine Schulform in Österreich
 Landkreis Jerichower Land (für Burg bei Magdeburg), Kfz-Kennzeichen
 durchschnittliche Breite des Gewässers, insbesondere bei linienförmiger Darstellung im ATKIS ein Basis-DLM-Attribut

Abkürzung